Соревнования в индивидуальной гонке на 20 км среди мужчин на чемпионате мира 2019 по биатлону в Эстерсунде прошли 13 марта. 

Арнд Пайффер стал первым с 1999 года немцем, выигравшим индивидуальную гонку на чемпионате мира.

Владимир Илиев стал первым в истории мужчиной из Болгарии, который завоевал медаль на чемпионате мира по биатлону.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты на сайте IBU

Чемпионат мира по биатлону 2019